Kampaň může znamenat:

historie
 Kampaň ťing-nan (1399–1402) – občanská válka v Číně
 Kampaň proti čtyřem škůdcům (1958-1962) – akce Velkého skoku v Číně
 Kampaň proti pravičákům – politická kampaň vedená Mao Ce-tungem
 Birminghamská kampaň –  kampaň spuštěná v roce 1963 organizací Southern Christian Leadership Conference

spolek
 Kampaň proti homofobii – polská LGBT organizace
 NOH8 Kampaň – dobročinná organizace ve Spojených státech amerických

politika
 Politická kampaň
 Negativní kampaň

vojenství
 Kampaň (vojenství) – vojenské tažení 

mezinárodní právo  
 Mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min – koalice nestátních neziskových organizací, která bojuje proti existenci pozemních min 
 Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní – globální koalice, která se snaží prosadit smlouvu o zákazu jaderných zbraní

literatura
 Reklamní kampaň (povídka) – sci-fi povídka spisovatele Arthura C. Clarka

počítačové hry
 Kampaň (počítačové hry) – mód počítačové hry

Související články 
 Campaign Life Coalition

Externí odkazy